Xeno (computerspel)
 Xeno (computerspelserie) 
 Xeno-canto, database van vogelgeluiden

Zie ook
 xeno- als voorvoegsel (oud Grieks voor vreemdeling) 

Wikipedia:Doorverwijspagina